Ritoók Zsigmond (1870–1938) orvos, belgyógyász
 Ritoók Zsigmond (1929) Széchenyi-díjas klasszika-filológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja